Μακεδονία ξακουστή, Makedonia ksakustí (česky Slavná Makedonie) je vlastenecká píseň, která je považována za hymnu řecké Makedonie.

Text a český překlad hymny

Externí odkazy 
  Makedonía xakoustí
  Makedonia ksakusti by a Military Band 

Řecko
Řecká Makedonie
Makedonie (region)